Der Begriff Leupp steht für:

 Leupp (Arizona), einen Ort in Arizona
 Charles Leupp (1807–1859), einen US-amerikanischen Lederhändler, Kunstsammler und Mäzen
 Clinton Leupp (* 1965), einen US-amerikanischen Schauspieler, der unter dem Namen Miss Coco Peru bekannt ist
 Francis Ellington Leupp (1849–1918), einen US-amerikanischen Journalisten und Autor sowie US Commissioner for Indian Affairs in den Jahren 1904 bis 1909, Namensgeber von Leupp (Arizona)